Бовільє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Бовільє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луар і Шер
 Бовільє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна